Möllegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Möllegylet (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Möllegylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn